Хоанг Тхи Бао Чам (, род. ) — вьетнамская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин (2006).

Шахматная карьера 
Пятикратная чемпионка Вьетнама (2010, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг.).

В составе сборной Вьетнама участница шести шахматных олимпиад (2006, 2008, 2010, 2014, 2016 и 2018 гг.), четырёх командных чемпионатов мира (2007, 2009, 2011 и 2017 гг.; в 2011 г. завоевала индивидуальную бронзовую медаль, а в 2017 г. показала лучший результат на своей доске), четырёх командных чемпионатов Азии (2005, 2008, 2014 и 2016 гг.; в 2005 г. сборная стала победительницей соревнования, в 2008 г. — бронзовым призёром; Хоанг Тхи Бао Чам на каждом из турниров завоёвывала медали в индивидуальном зачёте), Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные турниры по рапиду и блицу), Азиатских игр 2010 г. (сборная выиграла бронзовые медали), Азиатских игр в помещении 2009 г. (сборная стала серебряным призёром),  2020 г..

Участница юниорского чемпионата мира 2006 г. Призёр юниорского чемпионата мира 2005 г. в категории до 18 лет.

Участница чемпионата Азии 2007 г.

Участница чемпионатов мира по блицу и рапиду 2017 г., чемпионата Азии по блицу 2019 г.

Участница зонального турнира 2007 г.

Победительница мужских международных турниров в Будапеште (2005 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам на шахматных олимпиадах
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам на чемпионатах мира среди девушек
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам в личных чемпионатах Азии
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам в командных чемпионатах Азии
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам в командных чемпионатах мира
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам на азиатских играх
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам на азиатских играх в помещениях
 Выступления Хоанг Тхи Бао Чам в командных чемпионатах Китая

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад